L'escopidor, també anomenat parabanda, és un element relacionat amb les vies de comunicació o els camins. Els escopidors estan constituïts per pedres de grans dimensions, situades als costats dels camins, que serveixen per delimitar-los i evitar sortides.

Bibliografia 
Reynés i Trias, Antoni (2000). La construcció de pedra en sec a Mallorca. Consell de Mallorca. Promoció econòmica i ocupació. FODESMA.

Construcció